Résultats détaillés de l'édition 1995 du tournoi de tennis professionnel masculin d'Essen. Cette dernière s'est tenue du 23 au  sur moquette en intérieur. C'est l'unique édition du tournoi et le  de la saison.

Faits marquants 
 Ce tournoi est l'unique édition du Masters d'Essen qui remplace dans la catégorie ATP Super 9 l'Open de Stockholm et qui se fait remplacer l'année suivante par le Masters de Stuttgart.
 Thomas Muster remporte le tournoi en simple en battant en finale MaliVai Washington. Il empoche son  ATP en simple.
 En double, Jacco Eltingh et Paul Haarhuis s'imposent en finale face à Cyril Suk et Daniel Vacek. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Essen
 ATP World Tour Masters 1000
 Saison 1995 de l'ATP

Liens externes

Navigation 

ATP 1995
Essen
Tennis en Allemagne en 1995
Tennis en octobre 1995